Открытый чемпионат Малайзии 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 28 февраля по 5 марта 2011 года. Турнир завершал серию женских соревнований в Восточной Азии, расположенную между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Докич выигрывает свой первый за 104 месяца титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Елена Докич выигрывает свой 6-й в карьере титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Луция Шафаржова уступает свой 5й в карьере финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Динара Сафина прерывает свою 35-месячную серию без побед на парных соревнованиях ассоциации.
 Динара Сафина завоёвывает свой 9й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Галина Воскобоева с 4й попытки выигрывает финал парного соревнования ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Малайзия
Теннис
Февраль 2011 года
Март 2011 года
2011